Лас Ерас има више значења:

 Лас Ерас
 Лас Ерас (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Ерас (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Ерас (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику